Список кантри-альбомов № 1 в США в 2023 году (Top Country Albums 2023) — это список кантри-альбомов, которые занимали первые места в США в 2023 году по итогам еженедельных хит-парадов журнала Billboard.

История 
 7 января на первом месте Top Country Albums 89-ю неделю находился альбом Dangerous: The Double Album музыканта Моргана Уоллена. Впервые он возглавил чарт ещё в январе 2021 года. 28 января он продлили лидерство до 92 недель.
 18 марта альбом One Thing at a Time Моргана Уоллена дебютировал на первом месте (3-й чарттоппер Уоллена), одновременно 35 из 36 треков (все кроме «Don’t Think Jesus») с альбома вошли в Hot Country Songs и, в том числе, заняли все 9 верхних мест Hot Country Songs, новый рекорд этого хит-парада. Также Уоллен стал первым кантри-артистом, который одновременно возглавил , Hot 100 & Billboard 200.

Список

См. также 
 Список кантри-хитов № 1 2023 года (Billboard)
 Список альбомов № 1 в США в 2023 году (Billboard)
 Список синглов № 1 в США в 2023 году (Billboard)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Чарты Billboard 2023 года
Списки кантри-альбомов Billboard
Списки альбомов № 1 2023 года
2023 год в музыке США